Heze steht für

 Heze (Shandong) (菏澤市 / 菏泽市), eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Shandong
 Zeta Virginis, einen Stern